Cimetière Saint-Roch (Grenoble)
Cimetière Saint-Roch (Parijs)
Cimetière Saint-Roch (Valenciennes)